Bella Cup 2013 – tenisowy turniej WTA kategorii ITF Women's Circuit w sezonie 2013 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 1–7 lipca 2013 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicaki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2013
2013 w tenisie ziemnym
2013 w polskim sporcie